La Dirección General de Salud (DGS) es un departamento del Ejército Argentino que ejerce la conducción y ejecución del apoyo de sanidad. Tiene asiento en la Guarnición Militar Buenos Aires. Depende de la Subjefatura del Estado Mayor General del Ejército (SUBJEMGE).

Historia 

La Dirección General de Salud surgió el 16 de febrero de 1916 con el nombre de «Dirección General de Sanidad».

El 6 de septiembre de 1973, el Ejército Revolucionario del Pueblo ejecutó un asalto sobre la sede del Comando de Sanidad. En el enfrentamiento posterior murió el teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy,  jefe del Regimiento de Infantería 1 «Patricios».

Organización

Véase también 

 Anexo:Organización del Ejército Argentino

Referencias

Enlaces externos 

 www.argentina.gob.ar/ejercito